Roman Vasilyuk (en , en ), né le  à Brest en Biélorussie, est un footballeur international biélorusse, qui joue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière de joueur 

Roman Vasilyuk dispute 4 matchs en Ligue des champions, et 12 matchs en Ligue Europa, pour un but inscrit.

Carrière internationale 
Roman Vasilyuk compte 24 sélections et 10 buts avec l'équipe de Biélorussie entre 2000 et 2008. 

Il est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Eduard Malofeyev pour un match amical contre la Lettonie le , où il marque son premier but en sélection (victoire 1-0). Par la suite, le , il inscrit un quadruplé contre la Pologne, lors d'un match des éliminatoires de la Coupe du monde 2002 (victoire 4-1). Il reçoit sa dernière sélection le  contre l'Arménie (défaite 2-1).

Statistiques

Palmarès

En club 
 Avec le Slaviya Mozyr
 Champion de Biélorussie en 2000
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2000

 Avec le Spartak Moscou
 Champion de Russie en 2001

 Avec le BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2012

 Avec le FK Minsk
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2013

Distinctions personnelles 
 Meilleur joueur du Championnat de Biélorussie en 2007
 Meilleur buteur du Championnat de Biélorussie en 2000 (31 buts) et 2007 (24 buts)
 Meilleur buteur de la Coupe de la CEI en 2001 (4 buts)

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dinamo Brest
Joueur du Slavia Mazyr
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur de l'Hapoël Tel-Aviv
Joueur du FK Homiel
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Minsk
Joueur du FK Nioman Hrodna
Naissance en novembre 1978
Naissance à Brest (Biélorussie)